Ørum kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Ørum (Brønderslev Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørum Sogn, Brønderslev Kommune
 Ørum (Ferring Sogn) – en bebyggelse i Ferring Sogn, Lemvig Kommune
 Ørum (Hedensted Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørum Sogn, Hedensted Kommune
 Ørum (Norddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørum Sogn, Norddjurs Kommune
 Ørum (Randers Kommune) – et sogn i Ørum Sogn, Randers Kommune
 Ørum (Skive Kommune) – et sogn i Ørum Sogn, Skive Kommune
 Ørum (Thisted Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørum Sogn, Thisted Kommune
 Ørum (Viborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørum Sogn, Viborg Kommune

 Ørum Slot - en tidligere borg i Ørum Sogn, Thisted Kommune
Det anvendes også som mellem- eller efternavn, for eksempel
 Poul Ørum – forfatter